

Anno 
 200 – (CC in numeri romani) è un anno bisestile del II secolo 
 200 a.C. 
 Anni 200 – decennio che comprende gli anni dal 200 al 209 inclusi
 Anni 200 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 209 a.C. al 200 a.C. inclusi.

Automobili
 Rover serie 200, prodotta dal 1984 al 1989 dal Gruppo Austin Rover
 Rover serie 200, prodotta dal 1989 al 1999 dal Gruppo Rover
 Rover serie 200 / Rover 25 / MG ZR / Rover Streetwise, prodotta dal 1995 al 2005 dal Gruppo MG Rover

Codici 
 200 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Beersel Hills Observatory a 10 km da Bruxelles

Matematica 
 200 (numero) – numero naturale

Televisione 
 200, episodio della decima stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 Duecento (disambigua)

Altri progetti